Miejscowość

 Korwin – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Słupca

Ryba z rodziny kulbinowatych
 korwin, inaczej kulbin czarny (Sciaena umbra)
 korwin czerwony, inaczej kulbak czerwony (Sciaenops ocellatus)
 korwin kapitański (Pseudotolithus senegalensis)
 korwin szary (Pseudotolithus elongatus)

 Nazwisko
 Maciej Korwin (Corvinus, Hunyadi) (1443 – 1490), król Węgier
 Wawrzyniec Korwin (Nowotarski), łac. Laurentii Corvini Novoforensis, niem. L. Ra(a)be (1470 – 1527)
 Cyryl (Korwin)-Krasiński (1905 – 1992)
 Stanisław Korwin-Szymanowski, pseudonim: „Corvinus” „Kostek” (1926 – 2008)
Alan Korwin (ur. 1949), amerykański pisarz i działacz na rzecz praw człowieka

 Korwin, herb szlachecki
 Aleksander Korwin Gosiewski, herbu Ślepowron (? – 1639), pisarz polny litewski
 Krzysztof Korwin Gosiewski, herbu Ślepowron (? – 1643), wojewoda smoleński
 Wincenty (Aleksander) Korwin Gosiewski, herbu Ślepowron (1620, – 1662), hetman polny litewski
 Maciej Korwin Gosiewski, herbu Ślepowron (? – ok. 1683), generał artylerii litewskiej
 Bogusław Korwin Gosiewski, herbu Ślepowron (1660 – 1744), biskup smoleński, kantor
 Wiktor (Józef Korwin) Gosiewski (1890 – 1936)
 Adam Winogrodzki (1901 – 1957), oficer Wojska Polskiego
 Korwin-Piotrowski
 (Maria) Gabriela Korwin-Piotrowska, herbu Korwin (1857 – 1921)
 Mieczysław Korwin Piotrowski (1869 – 1930), malarz polski
 Karolina Korwin Piotrowska (ur. 1971), polska dziennikarka radiowa i telewizyjna
 Janusz Korwin-Mikke (ur. 1942), polski publicysta i polityk
 KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja
 Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Pseudonim
 Władysław Starzyk ps. Korwin (1904–1960) – major WP, powstaniec warszawski

Przypisy